Sardegna – regione italiana
 Sardegna – isola del mar Mediterraneo
 Sardegna – nave da battaglia appartenuta alla Regia Marina italiana varata nel 1890
 Sardegna – poema sinfonico del compositore italiano Ennio Porrino del 1933
 Sardegna – olio a Denominazione di origine protetta
 Sardegna – nave passeggeri
 Sardegna e Corsica – provincia romana
 53252 Sardegna – asteroide
 Il Sardegna – quotidiano locale del gruppo E Polis

Pagine correlate 
 Sardegna Semidano (disambigua)